Рак може да се отнася за:
 Ракообразни, клас безгръбначни животни
 Рак (болест), група болести
 Рак (съзвездие), съзвездие
 Рак (зодия), зодиакален знак
 Тропик на Рака, един от петте основни паралела на Земята